Чадра:

 Чадра — лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета.
 Чадра — река в России, протекает в Костромской, Кировской, Нижегородской и Вологодской областях.